Gastgeber ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Gastgeber (* 1970), österreichischer Byzantinist

Siehe auch: